Cynips är ett släkte av steklar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Cynips ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gallsteklar
Cynips